BBC Radio 5 Live, een nationale radiozender in het Verenigd Koninkrijk
Five Live (ep), een ep van George Michael, Queen en Lisa Stansfield uit 1993
Five Live (televisieserie), een SBS6-televisieserie van Linda de Mol uit 2022